Nerd - uma tribo urbana
N.E.R.D - uma banda de rock, funk e hip hop norte-americana
NERD - uma empresa de desenvolvimento de software subsidiária da Nintendo
Nerds - bala fabricada pela Wonka Factory

Ver também 
Geek

Desambiguação